Il singolare del torneo di tennis Bankaltim Women's Circuit 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lin Zhu che ha battuto in finale Ankita Raina 7-5, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ankita Raina (finale)
 Zuzana Zlochová (secondo turno)
 Miyabi Inoue (semifinali)
 Barbara Bonić (quarti di finale)

 Nicha Lertpitaksinchai (quarti di finale)
 Peangtarn Plipuech (quarti di finale)
 Lin Zhu (Campionessa)
 Varatchaya Wongteanchai (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bankaltim Women's Circuit 2014